Rodrigo Antonio Grilli (São Paulo, 20 de novembro de 1979) é um tenista profissional do Brasil.

Biografia 
Nascido na capital paulista, filho de descendentes de italianos, o paulista sempre praticou tênis.

É destro. Depois de cursar parte dos estudos no Brasil, foi estudar na UCLA na California, onde fez grande campanha como tenista universitário.

Sua primeira experiencia no tênis profissional foi jogando ao lado do chileno Juan Ignacio Cerda em Long Island em 2000, perdendo para os duplistas indianos Leander Paes e Maheshi Bhupati.

A estréia em simples se deu apenas em 2003. Desde então treina em São Paulo na acadêmia de Mauro Menezes.

Conseguiu seu primeiro título em 2004, jogando nos Estados Unidos. Depois vieram duas vitórias no México.

A primeira conquista profissional no Brasil foi em Porto Alegre em 2005, vencendo nas duplas ao lado de Caio Zampieri.

No ano de 2007, foi campeão do pré-qualifying do Aberto de São Paulo de Tênis.

Retrospecto

Simples 
 2004 - Future de Godfrey, Estados Unidos sobre Tres Davis (Estados Unidos)
 2005 - Future de Obregon, México sobre Roman Borvanov (Estados Unidos)
 2005 - Future de Queretaro, México sobre Martin Fischer (Austria)

Duplas
 2004 - Future de Monterrey,México com Juan Ignacio Cerda (Chile)
 2005 - Future de Porto Alegre com Caio Zampieri
 2007 - Future de Santo Domingo, República Dominicana com Philippe De Bonnevie (França)
 2007 - Future 3 do Equador, com Justin Diao Natale (Estados Unidos)
 2007 - Future 21 dos Estados Unidos com Conor Pollock (Estados Unidos)

Ranking 
 
 Atual Ranking de Simples: Inativo 	
 Melhor Ranking de Simples: 441° (06/10/2008)
 Atual Ranking de Duplas: Inativo	
 Melhor Ranking de Duplas: 198° (12/12/2011)

Veja também 
Lista de tenistas do Brasil

Ligações externas 
Perfil na ATP (em Inglês)

Naturais da cidade de São Paulo
Tenistas de São Paulo